Antoniano – Onlus  che si occupa di solidarietà, intrattenimento e comunicazione sociale.
 Silvio Antoniano – cardinale, accademico e saggista italiano
 Giovanni Antoniano – scrittore olandese

Pagine correlate 

 Antoniani
 Ordine antoniano